

Ergebnisse des Mixeds bei den Olympischen Sommerspielen 2004 im Badminton

1. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Weblinks
http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=3FF8B17F-C850-476F-8149-30EB06D987C9

Mixed